Ministério da Saúde (Angola) — órgão do governo angolano
 Ministério da Saúde (Brasil) — órgão do governo brasileiro
 Ministério da Saúde (Portugal) — departamento do governo de Portugal
 Ministério da Saúde e Assuntos Sociais — ministério da Suécia
 Ministério da Saúde e Bem-Estar (Coreia do Sul) — departamento governamental sul-coreano
 Ministério da Saúde Pública (Tailândia) — departamento governamental tailandês
 Ministério da Saúde Pública (Uruguai) — departamento governamental uruguaio

Desambiguações de política